Josep Teodor Canet Menéndez (Ciutadella de Menorca, 1877 - Ferreries, 1936), polític menorquí
 Josep Canet i Roura (Torroella de Montgrí, 1951 - La Bisbal d'Empordà, 1934), músic, director i fundador de 'La Principal de la Bisbal'